Volkswagen Caddy (9KV) var en bilmodel fra Volkswagen Erhvervsbiler. Den blev mellem 1995 og 2003 bygget som kassevogn og leisure activity vehicle sideløbende med pickup'en Volkswagen Caddy (9U). Forgængeren hed Caddy (14D), og efterfølgeren Caddy (2K).

Historie 
Kombi-udgaven af anden generation (type 9KV) blev bygget mellem november 1995 og juni 2003.

Modellen var en omdøbt version af SEAT Inca, som igen var baseret på PQ23/A03-platformen, som den delte med Volkswagen Polo III og SEAT Ibiza/Córdoba. Ligesom forbilledet blev modellen fremstillet på SEAT's fabrik i Martorell, Spanien. Tilpasningen til Volkswagens design begrænsede sig til fronten, tagantennen, instrumentbrættet og indtrækket. SEAT Inca udgik, da SEAT blev placeret som det "sporty" mærke i Volkswagen-koncernen. Den fandtes i to forskellige versioner, dels som lille kassevogn og dels som fempersoners kombi med panoramaruder.

Udstyr 
 Lastrumsvolume 2,9 m³
 Lasteevne 550 kg
 To fløjdøre bagtil
 Skillevæg mellem førerkabine og lastrum (varebil)
 Kombiinstrument med justerbar belysning
 Servostyring
 El-bagrude
 Bagrudevisker/-vasker
 Støv- og pollenfilter
 To nakkestøtter
 Trepunktsseler
 Airbag standard i førerside, ekstraudstyr i passagerside
 ABS med elektronisk differentialespærre

Sikkerhed 
Modellen er af det svenske forsikringsselskab Folksam blevet bedømt som værende mindst 20 procent mindre sikker end middelbilen.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Der Caddy. Volkswagen AG, september 1996 (på tysk).
 Volkswagen Caddy instruktionsbog. Volkswagen AG, oktober 1997. 981.551.9K0.00 (på tysk).
 Volkswagen Caddy servicemappe, hæfte 3.3 "Tekniske data". Volkswagen AG, februar 2000. 201.551.CAT.00 (på tysk).
 Volkswagen Caddy servicemappe, hæfte 3.5 "Tillæg". Volkswagen AG, februar 2001. 211.552.ECA.00 (på tysk).
 ADAC Autokatalog 2001. ADAC, 3. august 2000.  (på tysk).

Eksterne henvisninger 

9KV
LAV'er
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1995
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne